Джонатан Харр () — американский писатель. Наиболее известен как автор романов «Гражданский иск» ()  и «Потерянная картина: в поисках шедевра Караваджо» ().

Биография 
Джонатан Харр родился в городе Белойт штата Висконсин, живёт и работает в городе Нортгемптон (Массачусетс). В прошлом был штатным сотрудником New England Monthly, писал для The New Yorker и воскресного приложения The New York Times ().

Творчество 
Роман «Гражданский иск» представляет собой судебно-экологическую драму о деле «Андерсен против Cryovac». Харр потратил девять лет на изучение обстоятельств дела и написание книги, которая была опубликована в 1995 году. Вскоре после публикации роман был номинирован на премию Национальной книжной ассоциации () и получил награду Премия Национального круга книжных критиков. По роману был снят одноимённый фильм с Джоном Траволтой в главной роли  и с Робертом Дювалем в контророли адвоката Джерома Фэтчера.

Примечания

Источники 
 http://www.randomhouse.com/author/results.pperl?authorid=11975
 https://www.nytimes.com/2005/11/13/books/review/13handy.html

Писатели США